Тешилово — название населённых пунктов в России:

 Тешилово — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Тешилово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Тешилово — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Тешилово — бывшая деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Спас-Тешилово — деревня в Серпуховском районе Московской области.